Gloria Tapia es el nombre por el que se conoce tanto a...
Gloria Tapia, actriz sueca
Gloria Tapia, compositora y música mexicana